Ruiner четвертий студійний альбом американської групи A Wilhelm Scream, який був випущений 16 серпня 2005 року.

Треклист 
 The King is Dead - 3:24
 Killing It - 2:29
 The Pool - 2:30
 The Soft Sell - 2:30
 God Loves a Liar - 2:23
 In Vino Veritas II - 2:25
 Me vs. Morrissey in the Pretentious Contest (The Ladder Match) - 1:45
 Congratulations - 1:29
 The Kids Can Eat a Bag of Dicks - 3:44
 When I Was Alive: Walden III - 2:19
 Mercy Day for Mr. Vengeance - 2:56
 Less Bright Eyes, More Deicide - 2:15
 Speed of Dark - 3:04
 Cancer Dream - 3:01

Джерела 
 Ruiner last.fm
 Ruiner  allmusic

Альбоми A Wilhelm Scream
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2005